Woman in the Dark – film del 1934 diretto da Phil Rosen
Woman in the Dark – film del 1952 diretto da George Blair